Ричард Альва Кэвитт ( (); род. 19 ноября 1936) — американский телеведущий и комик. Программы Кэвитта отличались живостью стиля при глубоком проникновении в предмет обсуждения. Программа Кэвитта  регулярно выходила на национальных ТВ-каналах США в течение пяти десятилетий с 1960-х по 2000-е годы.

За годы работы провел интервью со многими знаменитостями, в том числе Сальвадором Дали, Граучо Марксом, Кэтрин Хёпберн, Джуди Гарленд, Марлоном Брандо, Ингмаром Бергманом, Жаном-Люком Годаром, Джоном Ленноном, Ричардом Бёртоном и другими в фильмах Тернер Классика..

Существует мнение, что Кэвитт является «величайшим ведущим ток-шоу всех времен».

Примечания

Ссылки 

Стендап-комики США
Выпускники Средней школы Линкольна (Линкольн, Небраска)
Выпускники Йельского университета
Киноактёры США